Als Schlacht von Montebello bezeichnet man:

 Schlacht von Montebello (1800), eine Schlacht des Zweiten Koalitionskriegs
 Schlacht von Montebello (1859), eine Schlacht des Sardinischen Kriegs